DHH peut référer à :
 David Heinemeier Hansson, un programmeur danois, créateur de Ruby on Rails ;
 Panic DHH, un groupe britannique de metal industriel.